Большунов Данило Геннадійович —російський футболіст. 
 Большунов Олександр Олександрович —російський лижник.